Batilde María Leopoldina Ana Augusta de Schaumburg-Lippe (; Ratiboritz, 21 de mayo de 1873-Arolsen, 6 de abril de 1962) fue hija del príncipe Guillermo de Schaumburg-Lippe y consorte del príncipe Federico de Waldeck-Pyrmont.

Primeros años 
Batilde nació en Ratiboritz, Reino de Bohemia (actualmente Ratibořské Hory, República Checa), el sexto vástago y segunda hija del príncipe Guillermo de Schaumburg-Lippe (1834-1906, hijo del príncipe Jorge Guillermo de Schaumburg-Lippe y de la princesa Ida de Waldeck-Pyrmont) y su esposa, la princesa Batilde de Anhalt-Dessau (1837-1902), hija del príncipe Federico Augusto de Anhalt-Dessau y de la princesa María Luisa Carlota de Hesse-Kassel.

Matrimonio e hijos 
Batilde contrajo matrimonio el 9 de agosto de 1895 en Náchod con su primo segundo, el príncipe Federico de Waldeck-Pyrmont (1865-1946), sexto vástago y primer hijo varón del príncipe Jorge Víctor de Waldeck-Pyrmont y de su primera esposa, la princesa Elena de Nassau.

Tuvieron cuatro hijos:
Josías (13 de mayo de 1896-30 de noviembre de 1967), príncipe heredero de Waldeck-Pyrmont.
Maximiliano Guillermo Gustavo Herman (13 de septiembre de 1898-23 de febrero de 1981).
Elena (22 de diciembre de 1899-18 de febrero de 1948), gran duquesa heredera de Oldemburgo.
Jorge Guillermo Carlos Víctor (10 de marzo de 1902-14 de noviembre de 1971).

Títulos y tratamientos 
21 de mayo de 1873-9 de agosto de 1895: Su Alteza Serenísima la princesa Batilde de Schaumburg-Lippe.
9 de agosto de 1895-26 de mayo de 1946: Su Alteza Serenísima la princesa de Waldeck-Pyrmont.
26 de mayo de 1946-6 de abril de 1962: Su Alteza Serenísima la princesa viuda de Waldeck-Pyrmont.

Ancestros

Referencias 

thePeerage.com - Bathildis Prinzessin zu Schaumburg-Lippe
Genealogics - Leo van de Pas - Princess Bathildis zu Schaumburg-Lippe
The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Reference: 28

Princesas de Schaumburg-Lippe
Princesas de Waldeck-Pyrmont
Nobles de Bohemia